Буг — муніципалітет у Франції, в регіоні Аквітанія
 Буг — колійний пост Південно-Західної залізниці, Україна
 Буг — загальнозоологічний заказник, Волинська область, Україна
 Буг — допоміжне судно Чорноморського флоту СРСР, колишня Constanța

Див. також 
 Західний Буг — річка в Україні, Білорусі та Польщі (де називається просто Буг), ліва притока Нарева
 Південний Буг — річка в Україні
 Новий Буг — місто у Баштанському районі Миколаївської області (до 2020 року — адміністративний центр Новобузького району)